Anglicus ist 

die Herkunftsbezeichnung von

 Bartholomaeus Anglicus (um 1190–nach 1250), englischer franziskanischer Scholastiker
 Gilbertus Anglicus (1180–1250), englischer Mediziner

 Robertus Anglicus, englischer Astronom des 13. Jahrhunderts

die humanistische Latinisierung des Familiennamens bei

 Johannes Anglicus (Englisch, Pyxocomiston, Leimenhans; 1502–1577), evangelischer Theologe und Kirchenliedkomponist